Die Canadian Lawn Tennis Championships 1935 fanden vom 22. bis zum 28. Juli beim Victoria Lawn Tennis Club in Victoria statt.

Die beiden kanadischen Titelverteidiger in den Einzelwettbewerben nahmen nicht teil. Der Montrealer Marcel Rainville bekam dafür keine Unterstützung von der Canadian Lawn Tennis Association, und Caroline Deacon weilte nach ihrer Teilnahme bei den  Wimbledon Championships noch in England. Die Endspiele machten die Spieler aus den USA unter sich aus.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 The Daily Colonist, Ausgaben vom 21. bis 30. Juli 1935

Einzelnachweise 

Tennisturnier in Victoria (British Columbia)
Tennisturnier 1935